Феит има више значења:
 Фејт (Јужна Дакота)
 Фејт (Северна Каролина)